Калкаман — топоним в Казахстане:

 Калкаман — село в Павлодарской области.
 Калкаман (станция метро) — проектируемая станция Алма-Атинского метрополитена.